Eulimene ist der Name mehrerer Frauengestalten der Griechischen Mythologie:

Eulimene (Nereide) 
Eulimene (Tochter des Kydon)